Het Noors voetbalelftal speelde in totaal negen officiële interlands in het jaar 2017, waaronder zes wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 2018 in Rusland. De selectie onder leiding van de Zweedse bondscoach Lars Lagerbäck wist zich opnieuw niet te plaatsen voor het mondiale toernooi. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst steeg Noorwegen in 2016 van de 84ste (januari 2017) naar de 59ste plaats (december 2017).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Tippeligaen 2017
1. divisjon 2017
Noorse voetbalbeker 2017

Noors voetbalelftal
2017